

Nautica 
 Mistral – transatlantico francese varato nel 1999
 Mistral – classe di Landing Helicopter Dock francesi
 Mistral (L 9013) – nave capoclasse della classe Mistral
 Mistral Express – traghetto francese varato nel 1981
 Mistral – windsurf, serie olimpica fino al 2005

Persone  
 Alain Mistral – politico francese
 Christian Mistral (1964-2020) – scrittore e poeta canadese
 Frédéric Mistral (1830-1914) – scrittore, poeta e lessicografo francese, premio Nobel per la letteratura
 Gabriela Mistral, pseudonimo di Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga (1889-1957)  – poetessa cilena, premio Nobel in letteratura del 1945
 Jacques Mistral – economista e professore francese
 Jorge Mistral, pseudonimo di Modesto Llosas Rosell (1920-1972) – attore spagnolo
 Paul Mistral – sindaco di Grenoble, organizzatore dell'Exposition internationale de la houille blanche nel 1925

Trasporti 
 Mistral – modello di autovettura della Maserati
 Mistral – Trans Europ Express della SNCF attivo tra il 1965 e il 1978 tra Parigi e Nizza
 Mistral – tipo di carrozza ferroviaria in uso con il TEE Mistral
 Mistral – aereo a reazione costruito in Francia dalla SNCASE, versione su licenza del britannico Vampire della fine degli anni quaranta
 Mistral Air – compagnia aerea privata italiana

Altro 
 Mistral – carattere tipografico creato nel 1953 da Roger Excoffon
 Mistral – missile terra-aria francese
 Mistral – regolatore di pressione subacqueo inventato da Émile Gagnan e commercializzato da Jacques-Yves Cousteau
 Mistral – sistema di information retrieval di documenti sviluppato nel 1970 in Francia
 Mistral – sistema di intelligenza artificiale per l'interpretazione dei dati di monitoraggio di grandi dighe sviluppato dagli anni 90 da Ismes, ora marchio registrato di Cesi
 Mistral – quartiere immaginario di Marsiglia, dove si sviluppa l'azione del serial televisivo Bella è la vita
 Mistral production – società di produzione televisiva francese
Mistral – personaggio del videogioco Metal Gear Rising: Revengeance
 5033 Mistral – asteroide della fascia principale